Sleigh Bells est une expression anglo-saxone signifiant « grelots ». Elle peut faire référence à :

 , court métrage de la série Oswald le lapin chanceux, produit par les studios Disney et sorti le  ;
 ,  duo de dance-punk américain.